Längin ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Georg Längin (1827–1897), deutscher evangelischer Theologe und Schriftsteller
 Bernd G. Längin (1941–2008), deutscher Autor und Herausgeber
 Theodor Längin (1867–1947), deutscher Bibliothekar und Germanist